Bethesda Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethesda Presbyterian Church (North Carolina), NRHP-Nr. 79003345
 Bethesda Presbyterian Church (Kershaw County, South Carolina), NRHP-Nr. 85003258
 Bethesda Presbyterian Church (York County, South Carolina), NRHP-Nr. 77001233
 Bethesda Presbyterian Church (Tennessee), NRHP-Nr. 73001771